Diese Liste enthält alle offiziellen, von der FIFA anerkannten und der RSSSF gelisteten Spiele der kamerunischen Fußballnationalmannschaft der Männer. Der kamerunische Fußballverband Fédération Camerounaise de Football wurde 1959 gegründet und trat 1962 der FIFA bei.

Legende 
 Datum = Spieldatum laut FIFA (wenn von der FIFA gelistet) bzw. nach RSSSF (wenn nicht von der FIFA gelistet)
 H = Heimspiel
 A = Auswärtsspiel
 * = Spiel auf neutralem Platz
 AM = Afrikameisterschaft
 OS = Olympische Spiele
 WM = Weltmeisterschaft
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der kamerunischen Fußballnationalmannschaft bzw. negative Bilanz
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der kamerunischen Fußballnationalmannschaft bzw. positive Bilanz
 gelbe Hintergrundfarbe = Unentschieden bzw. ausgeglichene Bilanz

Liste der Länderspiele

1960 bis 1969

1970 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

Seit 2020

Statistik

Gegner

Anlässe

Spielorte

Länderspielbilanzen

Heimspielstätte

Einzelnachweise und Fußnoten

Weblinks 
 Ergebnisse in der FIFA-Datenbank (Zeitraum manuell einstellen)
 Cameroon - List of International Matches

Kamerun
!